Цар — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ігор Цар — священик Української греко-католицької церкви.
 Василь Цар — український ґрунтознавець, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Станіслав Цар — польський політичний і громадський діяч, правознавець, юрист, міністр юстиції

українські прізвища